Verschiedene Resultate der Mathematik werden als Starrheitssatz bezeichnet.

 Starrheitssatz von Cauchy
 Entropiestarrheit
 Mostow-Prasad-Starrheitssatz
 Superstarrheitssatz
 Kozykel-Starrheit
 Rangstarrheitssatz
 Starrheitssatz von Siu
 Sullivanscher Starrheitssatz
 Volumenstarrheit
 Waldhausens Starrheitssatz
 Weilscher Starrheitssatz